Ha partecipato al Festival di Sanremo 1994 nella Sezione Giovani con È solo un giorno nero. Viene prodotta dalla storica Casa Editrice La Canzonetta che, successivamente al Festival, le pubblica un E. P. (Sintesi 3000 FDM 6394) con tre brani, tra cui È la vita che ci dà firmata da Lino Vairetti (degli Osanna) e Alfredo Calfizzi (della Nuova Generazione). La canzone le permette di farsi conoscere e di distinguersi nei concorsi estivi del 1994.

Collegamenti esterni